Ardan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 

Ardan ou Ardaing est un prénom masculin désuet.

Ardan ou Ardaing est un patronyme:
 Michel Ardan
 Christian Ardan

Saint chrétien 

 Ardan († 1056), ou Ardaing, abbé de l'abbaye de Tournus en Bourgogne ; fêté le 11 février.

Personnage 
 Michel Ardan (Jules Verne), personnage créé par Jules Verne

Périodiques 
 Ardan (1e série), ancien périodique de bande dessinée publié par Artima, dans la collection , de  à  ;
 Ardan (2e série), ancien périodique de bande dessinée publié par Artima, dans la collection , de  à .

Références 

Homonymie de patronyme